Portfölj kan syfta på:
Portfölj (väska) – en väskmodell
Portfölj (minister) – de regeringsärenden som en ministern ansvarar för
Minister utan portfölj – en minister som inte har ett departement
Portfölj (ekonomi) – en kombination ekonomiska produkter
Affärsportfölj – ett samlande begrepp för ett företags strategiska affärsenheter
Portfölj – ett sätt för till exempel formgivare och konstnärer att visa upp tidigare arbeten, se Portfolio
Portfölj (pedagogik) – en pedagogisk metod